Csehország
 Rtyně nad Bílinou, település a Teplicei járásban
 Rtyně v Podkrkonoší, település a Trutnovi járásban
 Rtyně, Zaloňov településrésze a Náchodi járásban